De Peugeot 204 is een kleine auto van de Franse autobouwer Peugeot en werd gebouwd van 1965 tot 1976. Zoals veel modellen destijds was ook de 204 te krijgen in veel uitvoeringen: een Sedan, Break (stationwagon), Coupé, Cabriolet en ook als bestelwagen. Hij was voor het eerst te zien in Parijs op 23 april 1965 en werd de best verkochte auto op de Franse markt van 1969 tot en met 1971.

Motorblok
De 204 had voorwielaandrijving en een 1130 cc benzinemotor, de maximale grootte om in het gunstige Franse 6 pk-belastingtarief te vallen. In september 1975, vlak voordat de productie stopte, werd nog een nieuwe, modernere motor gebruikt, van 1127 cc. Het vermogen was gestegen van 53 pk (39 kW) tot 59 pk (43 kW). Er was wel een klein verlies aan maximum koppel.

Na het einde van de 204 werd deze nieuwe 1127cc-motor in de Peugeot 304 Break geplaatst. Dit was weer om belastingvoordeel te halen ten opzichte van de 1290 cc die in de meeste 304's zat.

Tegen het einde van 1968 kwam ook een 1255 cc diesel als optie beschikbaar voor de 204 Break en bestelwagen. Waarschijnlijk was destijds de 204 de kleinste diesel die in de hele wereld te krijgen was. In april 1973 werd de motor vergroot tot 1357 cc, en in september 1975 kwam de diesel ook nog beschikbaar in de sedan. Van de ongeveer 150.000 geproduceerde diesels zijn er overigens nog geen 30.000 sedans. Indertijd waren - behalve voor taxi's - diesels ook niet populair.

Plaatsing en aandrijving

De 204-motoren waren van aluminium en dwars geplaatst, zodat gegeven de wielbasis er meer passagiersruimte overbleef. De 204 was hiermee het eerste Peugeotmodel met deze plaatsing.
De aandrijving had een specifiek ontwerp: de versnellingsbak en het differentieel werden direct onder het motorblok geplaatst. Zo kon Peugeot haar eerste voorwielaangedreven auto bouwen.
De 204 was verder de eerste Peugeot met schijfremmen, overigens alleen op de voorwielen. Dit alles gaf de auto goede rij-eigenschappen, redelijke prestaties en goed verbruik.

Het koetswerk
De combinatie van de kleine dwars geplaatste motor en het brede koetswerk leidde tot een binnenruimte die vergelijkbaar was met grotere auto's zoals Peugeot's eigen 404. Beide auto's zijn door Pininfarina ontworpen. De 204 had geen staartvinnen zoals de 404 of het karakteristieke hoekige uiterlijk van de Renault 16 die ook in 1965 uitkwam. Het hierdoor minder agressieve uiterlijk wordt gezien als een 'Europees' antwoord op de trend om Amerikaanse modes te volgen zoals in de naoorlogse jaren veel gebeurde.
Bij de start was alleen de vierdeurs sedan te krijgen een halfjaar later in de herfst kwam de vijfdeurs Break beschikbaar. In 1966 volgden de tweedeurs Coupé en Cabriolet, met een verkort chassis en maar 20% duurder dan de sedan. En ook in 1966 werd het assortiment compleet met de 'fourgonette' bestelversie: een soort van tweedeurs Break met dichte achterkant.

In 1969 volgde de Peugeot 304, in wezen een 204 met iets grotere motor, een gerestylede voor- en achtersteven en voor de sedanversie een veel langere kofferbak en dito kofferruimte. Met de introductie van de coupé- en cabrioletversies van de 304 werden de corresponderende 204-modellen uit het assortiment genomen. De Sedan, Break en bestel bleven echter verkocht worden tot in 1976 de productie eindigde.

In de meer dan 10 jaar van bestaan is de 204 nauwelijks veranderd. De zeer vroege sedans hadden een gedeelde achterbumper met kleine, ovale achterlichten. Verder werd in 1975 de roestvrijstalen grille vervangen door een zwart, plastic exemplaar.

Commercieel succes
Toen de 204 in 1965 op de markt kwam, waren de directe concurrenten de Renault 10 en de Simca 1300. Beide met achterwielaandrijving en de Renault met de motor achterin. De traditioneel meer avant-gardemerken maakten (Citroën) tot 1970 alleen veel kleinere of veel grotere of hadden zich (Panhard), uitgeput door productvernieuwing, teruggetrokken in een niche.
De Peugeot was even lang als de Renault 10 en meer dan 20 cm korter dan de Simca 1300, maar de moderne dwarse plaatsing en voorwielaandrijving gaf een duidelijk ruimtevoordeel. Dit blijkt ook uit de reactie van Simca, dat in 1967 met de 1100 kwam, en de introductie van de Renault 12 in 1970.

De verkopen van de 204 begonnen voorzichtig, er was geen reden om op prijs te concurreren. Toch was tegen 1969 de 204 naar de top van de verkooplijst gestegen en samen met zijn grotere broer, de juist geïntroduceerde 304, zetten zij de toon voor kleine sedans op de thuismarkt. Het verkoopsucces zorgde er ook voor dat Peugeot van de 4e naar de 2e plaats steeg in de Franse verkopen, Simca en Citroën werden ingehaald. Dit zonder grote concessies te hoeven doen aan de winstgevendheid: de genoemde naaste concurrenten zouden in het komende decennium beide financieel te gronde gaan en overgenomen worden door Peugeot.

In de jaren zestig was Europa nog erg verdeeld in thuismarkten en 72% van alle 204's werden dan ook verkocht in Frankrijk. De belangrijkste exportmarkten in Europa waren West-Duitsland - toen en nu de grootste thuismarkt - en de Benelux-landen. Ook in de meeste andere markten zijn 204's verkocht. In Afrika heeft de 204 nooit het succes gehad van de grote Peugeots, de 404 en 504. Niettemin was de 204 buiten Europa niet geheel onbekend.

Net als voor zijn voorganger, de 203, was er in 1976 geen directe opvolger voor de 204. Peugeot was met de 104 weliswaar gaan meespelen met de kleine wagens, maar het duurde tot eind 1982 voor de hatchback Peugeot 205 de opengevallen plaats innam. In de tussentijd was tot 1980 de Peugeot 304 het alternatief.

Tijdlijn modellen van Peugeot 

204